Секль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Меркёр. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19259.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 110 км юго-восточнее Лиможа, в 31 км к юго-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 224 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 119 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 79 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 66,4 %, в 1999 году было 59,7 %). Из 79 активных работали 76 человек (45 мужчин и 31 женщина), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 40 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез